Марси́я Энн Кросс (; род. 25 марта 1962) — американская телевизионная актриса, наиболее известная по роли доктора Кимберли Шоу в мыльной опере «Мелроуз Плейс» (1992—1997), Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки» (2004—2012) и Клер Хаас в сериале «Куантико» (2015—2017).

Ранняя жизнь 
Марсия Энн Кросс родилась 25 марта 1962 года в Марлборо, штат Массачусетс, в семье Марка (1923 — 2021) и Джанет Кросс. Имеет двух сестёр, её сестра Элен Кросс — автор и исполнитель собственных песен.

Карьера 
Кросс дебютировала на телевидении в 1984 году в дневной мыльной опере «На пороге ночи». Затем она переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где начала сниматься в небольших ролях в телевизионных фильмах. В 1986 году она присоединилась к актерскому составу мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить», в котором снималась до 1987 года. В 1991 году Кросс прорвалась в прайм-тайм с небольшой ролью в сериале «Тихая пристань».

Известность Кросс принесла роль сумасшедшего доктора Кимберли Шоу в прайм-тайм мыльной опере Аарона Спеллинга «Мелроуз Плейс». Первоначально продюсеры сериала пригласили актрису только для участия в одном эпизоде, однако позже решили включить Кросс в основной состав. После того, как персонаж Кросс был убит в пятом сезоне, её карьера пошла на спад, и она в основном появлялась в эпизодах телесериалов, таких как «Сайнфелд», «Спин-Сити», «Элли Макбил» и «C.S.I.: Место преступления». В 2003 году она получила роль второго плана в сериале «Эвервуд», в котором снималась в течение сезона. Кросс никогда не снималась в кино, её первая и единственной роль на большом экране, не считая пары низкобюджетных лент, была в независимом триллере 1990 года «Дурное влияние».

В 2004 году она выиграла у множества других актрис роль Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки». Проект стал очень успешен как в США, так и в мире и стал самым крупным в карьере актрисы. В 2005 году она получила номинацию на премию «Эмми», однако проиграла Фелисити Хаффман, а также трижды номинировалась на «Золотой глобус», но каждый раз проигрывала своим конкуренткам. Шоу завершилось в мае 2012 года после восьми сезонов. Вместе с завершением шоу, Кросс решила сделать паузу и в карьере, сконцентрировавшись на воспитании детей.

В 2015 году Кросс вернулась на телевидение, появляясь в эпизоде «Закон и порядок: Специальный корпус», а после взяла на себя второстепенную роль в «Куантико».

Личная жизнь 
Марсия жила с актёром Ричардом Джорданом с 1985 по 1993 год, до его смерти.

С 24 июня 2006 года Марсия замужем за брокером Томом Махони. У супругов есть дочери-близнецы — Саванна Махони и Иден Махони (род. 20.02.2007).

Болезнь 
В 2010 году мужу Кросс Тому был диагностирован рак, который он победил. В ноябре 2017 года уже самой Кросс был диагностирован рак прямой кишки во время ежегодного осмотра у гинеколога. Её доктор провел цифровое ректальное исследование и немедленно отправил её к колоректальному хирургу. После двух биопсий, врачи подтвердили, что у неё рак прямой кишки, и начали ей шестинедельный курс радио- и химиотерапии. После трёх месяцев лечения, она решила поделиться своей историей публично. Кросс начала с поста в Instagram, где она попросила совета по борьбе с выпадением волос от рака, и, в конце концов, рассказала о болезни. Сейчас у неё ремиссия и низкая вероятность рецидива.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Антиохийского колледжа